Милтон има више значења:
 Џон Милтон, енглески песник
 Милтон (Њу Хемпшир), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Милтон (округ Саратога, Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Милтон (Вермонт), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Милтон (Канзас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Канзас
 Милтон (Луизијана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Милтон (Масачусетс), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Милтон (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија
 Милтон (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Милтон (Вашингтон), је град у америчкој савезној држави Вашингтон
 Милтон (Делавер), је градић у америчкој савезној држави Делавер
 Милтон (Флорида), је град у америчкој савезној држави Флорида
 Милтон (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Милтон (Западна Вирџинија), је град у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Милтон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Милтон (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Милтон (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Милтон (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Милтон (Северна Дакота), је град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Милтон (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Милтон (округ Алстер, Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Милтон (Онтарио), је градић у Канади у покрајини Онтарио